Орловское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Калачинском районе Омской области Российской Федерации.

Административный центр — село Орловка.

География 
Граничит с Новосибирской областью, Ивановским сельским поселением Калачинского района Омской области, Глуховским сельским поселением Калачинского района и Нижнеомским районом Омской области.

По территории сельского поселения протекает река Омь. В 9 км к юго-востоку от Орловки на Транссибирской магистрали находится железнодорожная станция Колония.

История 
Деревни, входящие в сельское поселение, были основаны переселенцами из Прибалтики в 1860-е годы.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Население

Состав сельского поселения 

 Национальный состав
По данным переписи 2010 года:
 Русские — 481 чел.
 Немцы — 86 чел.
 Эстонцы — 60 чел.

Инфраструктура 
По данным на 2011 год в Орловском сельском поселении четыре магазина, столовая, спортзал, три клуба, две библиотеки, три фельдшерско-акушерских пункта и школа.

Примечания 

Муниципальные образования Калачинского района
Сельские поселения Омской области